|}
Die Green Line "E", oder auch Huntington Avenue Branch oder Arborway Branch ist eine U-Straßenbahn und ein Zweig der MBTA-Green Line in der Gegend um Boston im Bundesstaat Massachusetts der Vereinigten Staaten. Seit 1985 ist die Linie ab der Heath Street "temporär" unterbrochen und wird durch die Buslinie 39 fortgesetzt. Im Streckenabschnitt zwischen Brigham Circle und Heath Street liegen die einzigen verbliebenen öffentlichen Straßenbahnschienen, die noch regulär von der MBTA genutzt werden. Alle anderen Züge verkehren auf privaten Grundstücken oder auf Trennstreifen.

In nordöstlicher Richtung fährt die Green Line E zunächst auf dem Trennstreifen der Huntington Avenue und anschließend über den Abstieg Northeastern Incline als U-Bahn durch den Huntington Avenue Subway weiter. Westlich der Station Copley vereinigt sich die Streckenführung mit derjenigen der anderen Green Line-Zweige und führt durch den Boylston Street Subway in Richtung Stadtzentrum. Die Endstation der Green Line E ist Lechmere.

Geschichte 

Die erste Straßenbahnstrecke im Einzugsgebiet der heutigen Green Line E wurde im Jahr 1857 durch die West Roxbury Railroad errichtet und gleich darauf durch die Metropolitan Railroad gepachtet. Die Pferdebahn führte entlang der Tremont Street aus dem Stadtzentrum von Boston heraus und südlich auf die Columbus Avenue, Centre Street und South Street, um schließlich am Depot in Jamaica Plain zu enden. Östlich zu dieser Strecke fuhr parallel eine weitere Pferdebahn entlang der Washington Street vom Dudley Square bis nach Forest Hills.

Diese Strecken wurden 1891 elektrifiziert und 1902 bis zum Depot am Arborway ausgebaut, so dass über diese Stelle eine Verbindung zwischen beiden Abschnitten geschaffen wurde. Im Jahr 1903 fuhr der erste Zug der Arborway-Linie in den Untergrund. Die Gleise, die später zum Teil der Strecke für die Green Line E wurden, wurden 1859 entlang der Huntington Avenue vom Brigham Circle in Richtung Westen bis nach Brookline gebaut. 1883 wurde von dieser Strecke ausgehend ein neuer Teilabschnitt gebaut, der es erlaubte, über bereits bestehende Gleise auf der Boylston Street bis zum Park Square zu fahren. 1906 wurde eine Verbindungsstrecke auf der South Huntington Avenue gebaut, um die neue Route auf der Huntington mit derjenigen auf der Centre zu verknüpfen. 

Die Strecke auf der Huntington Avenue wurde im Jahr 1894 elektrifiziert. Am 1. September 1897 wurde der Abstieg an der Boylston Street in den Tremont Street Subway eröffnet und die Wagen der Linie in diesen umgeleitet. Mit der Eröffnung des Abstiegs an der Pleasant Street nur einen Monat später wurde auch die Linie auf der Tremont Street unterirdisch verlegt.

Am 10. Juni 1901 eröffnete die Washington Street Elevated eine Linie bis zum Dudley Square, was dazu führte, dass an dieser Stelle viele Straßenbahnlinien abgeschnitten und die Passagiere zum Umstieg auf die Washington Street Elevated gezwungen wurden. Dies betraf auch die Jamaica Plain-Route. Die am 22. November 1909 fertiggestellte Erweiterung der Washington Street Elevated bis nach Forest Hills stellte mit ihrem Verlauf über der Washington Street zwar eine schnellere Verbindung vom Arborway in das Stadtzentrum dar, jedoch nahmen die Straßenbahnen der Jamaica Plain einen völlig anderen Weg und deckten daher andere Einzugsgebiete ab, weshalb die Passagierzahlen weitgehend stabil blieben.

Zuletzt fuhren die folgenden Linien auf der Strecke:
 Nr. 39 vom Arborway durch den Tunnel bis zur Haltestelle an der Northeastern University und am Brigham Circle
 Nr. 41 vom Depot in Jamaica Plain bis zum Dudley Square über die Columbus Avenue
 Nr. 57 von der Heath Street über die Huntington Avenue in den Tunnel

Eine Direktverbindung in das Stadtzentrum bot lediglich die Linie Nr. 43, die vom Egleston Square in den Tunnel an der Pleasant Street einfuhr und weiter bis zur Columbus Avenue und Tremont Street führte. Die Linie 41 wurde am 7. Juni 1949 eingestellt, die Linie 43 am 14. Juni 1956. Die verbliebenen Linien 39 und 57 wurden im Jahr 1967 in Green Line E umbenannt.

Im Laufe der Jahre wurden aufgrund von einem Mangel an Fahrzeugen, der insbesondere durch die Inbetriebnahme und Beliebtheit der Green Line D verursacht wurde, viele Veränderungen am Streckenverlauf vorgenommen. Die tiefgreifendste Entwicklung gab es am 28. Dezember 1985, als die Strecke "temporär" bis zur Heath Street verkürzt und die restliche Strecke durch die Buslinie 39 ersetzt wurde, die kostenfreies Umsteigen mittels Zeitkarten ermöglichte. Deren Strecke wurde im Dezember 1989 bis zur Station in Back bay ausgeweitet und bot dadurch Anschluss an die Orange Line. Im Jahr 2008 wurden die Schienen auf diesem Teilstück auf ihrer vollen Länge zubetoniert, weshalb eine tatsächliche Wiederinbetriebnahme sehr unwahrscheinlich ist.

Restaurierung des Abschnitts auf dem Arborway 

Um ein Gerichtsverfahren mit der Conservation Law Foundation zu beenden, stimmte das Massachusetts Executive Office of Transportation and Construction (EOTC) zu, die Umwelteinflüsse zu verringern, die zuletzt insbesondere durch den Big Dig aufgrund vermehrten Automobilverkehrs stark angestiegen waren. Im Jahr 2000 wurden die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt und Maßnahmen beschlossen, die unter anderem auch die Restaurierung der Strecke der Green Line E von der Heath Street bis zum Arborway umfassten. Diese Restaurierung wurde auch von der United States Environmental Protection Agency gefordert, da die Stadt die nationalen Luftqualitätsstandards nicht erreichen konnte.

Später jedoch wurde ein überarbeiteter Vergleich geschlossen, der zwar eine Anzahl von Projekten vorsah, um die regionale Luftqualität zu verbessern, aber die Restaurierung der Streckenführung der Green Line E nicht mehr beinhaltete. Das EOTC sagte zu, andere Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV auf dem Arborway zu prüfen. Trotz intensiver Lobbyarbeit von Anwohnern zur Restaurierung der Straßenbahnstrecke wurden im Jahr 2008 die Gleise südlich der Heath Street zubetoniert. Von der Heath Street bis zum Arborway verkehrt daher auch weiterhin die Buslinie 39 Forest Hills Station - Back Bay Station via Huntington Avenue.

Einzelnachweise

Weblinks 

Spurweite 1435 mm
Straßenbahnlinie
Green Line (MBTA)